PLS kan stå för:

 PLS - metod för regressionsanalys, se Partial Least Squares
 PLS - supportergrupp inom fotboll, se Partigiani Livornesi Scandinavia
 PLS - astronomiskt samarbetsprojekt, se Palomar–Leiden survey